L’adjami (en arabe  ʿaǰamī) est un ensemble d’alphabets dérivés de l’alphabet arabe, utilisés en Afrique. Ces alphabets ont été ou sont encore utilisés en Afrique de l’Ouest, pour l’écriture du haoussa, du peul,du yoruba,du wolof, du diola-fogny et de plusieurs langues mandingues comme le mandinka, le bambara et le dioula, et en Afrique de l’Est pour l’écriture du swahili ou du somali. En Afrique de l’Ouest, une harmonisation a été organisée par l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et l’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Isesco) au niveau international. Au niveau national, les adjamis sont normalisés au Sénégal avec les caractères coraniques harmonisés et au Tchad avec l’alphabet national tchadien.

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Alphabet national tchadien
 Aljamiado
 Caractères coraniques harmonisés
 Jawi

Liens externes 
 
 
 
 
 

Variante de l'alphabet arabe
Système d'écriture en Afrique